Vuelta er et spansk ord som i cykelterminologi kan oversættes til etapeløb eller tour, der kan henvise til:

 Vuelta a Andalucía – også kaldt "Andalusien Rundt", spansk etapeløb i landevejscykling i regionen Andalusien
 Vuelta a Asturias – også kaldt "Asturien Rundt", spansk etapeløb i landevejscykling i Asturien
 Vuelta a Burgos – også kaldt "Burgos Rundt", spansk etapeløb i provinsen Burgos
 Vuelta a Castilla y León – også kaldt "Castilien og Leon Rundt", spansk etapeløb i landevejscykling i regionen Castilla y León
 Vuelta a Colombia – colombiansk etapeløb i Colombia
 Vuelta a Cuba – cubansk etapeløb i Cuba
 Vuelta a España – også kaldt "Spanien Rundt", spansk etapecykelløb. Hvis Vueltaen omtales, menes ofte dette løb
 Vuelta a La Rioja – også kaldt "La Rioja Rundt", spansk endagsløb i landevejscykling i provinsen La Rioja
 Vuelta a la Comunidad de Madrid – spansk etapeløb i landevejscykling ved Madrid
 Vuelta a Murcia – også kaldt "Murcia Rundt", spansk endagsløb i landevejscykling i regionen Murcia
 Vuelta al País Vasco – også kaldt "Baskerlandet Rundt", etapeløb i cykling i Baskerlandet
 Vuelta a San Juan – også kaldt "San Juan Rundt", argentinsk etapeløb i landevejscykling i provinsen San Juan
 Volta a la Comunitat Valenciana – også kaldt "Valencia Rundt", spansk etapeløb i regionen Valencia
 Vuelta a Venezuela – venezueliansk etapeløb i Venezuela